Marietta steht für:

 Marietta (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Marietta, eine Operette von Walter Kollo
 Marietta, eine Operette von Oscar Straus
 (2144) Marietta, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Marietta, US-amerikanische Sängerin (Fire & Ice, 1986)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Marietta (Alabama)
 Marietta (Florida)
 Marietta (Georgia)
 Marietta (Illinois)
 Marietta (Indiana)
 Marietta (Iowa)
 Marietta (Kansas)
 Marietta (Minnesota)
 Marietta (Mississippi)
 Marietta (Nevada)
 Marietta (New York)
 Marietta (North Carolina)
 Marietta (Ohio)
 Marietta (Oklahoma)
 Marietta (Pennsylvania)
 Marietta (South Carolina)
 Marietta (South Dakota)
 Marietta (Texas)
 Marietta (Wisconsin), Town(ship) im Crawford County
 Marietta (Washington)
 Marietta-Alderwood (Washington)

in Australien:
 Marietta (Victoria)

Siehe auch:
 Marietta Township
 Mariette